Такана (вулкан) — вулкан в Центральной Америке, расположенный на границе Гватемалы и Мексики.
 Такана (народ) — индейский народ, проживающий в департаментах Бени и Ла-Пас в Боливии.
 Таганы () — деревня в Чувашии.